

Geografia 
 Fao – traslitterazione di Al-Faw, città irachena
 FAO – unione federale proposta tra sei Stati africani che fanno parte della Comunità dell'Africa orientale

Sigle 
 Food and Agriculture Organization – Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura

Codici 
 FAO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Faro (Portogallo)
 fao – codice ISO 639-2 della lingua faroese